Дми́трий Никола́евич Башка́тов (20 ноября 1930, с. Благодарное, Северо-Кавказский край — 13 октября 2014, г. Москва) — советский и российский геолог-буровик, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой разведочного бурения РГГРУ им. С. Орджоникидзе (1972—1982). Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.

Биография 
Родился 20 ноября 1930 года в с. Благодарном (ныне г. Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края).

В 1943 году пришел работать на комбинат по производству полевых перископов. После окончания Великой Отечественной войны поступил в Московский геологоразведочный институт (МГРИ) на специальность «Технология и техника разведки МПИ».

В 1955 году, окончив с отличием Московский геологоразведочный институт им. С.Орджоникидзе (МГРИ), поступил в аспирантуру и в том же году опубликовал свою первую статью «Начальные искривления скважин». Учась в аспирантуре, работал начальником тематической геологоразведочной партии, участвовал в полигонных и производственных испытаниях буровых шнековых установок в Поволжье и Казахстане на объектах Всесоюзного гидрогеологического треста Мингео СССР (1955—1958). Проводил исследования энергоемкости буровых установок на Щигровском механическом заводе (1957—1958).

В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методика расчета буровых установок» по направленю шнекового бурения гидрогеологических скважин (руководитель профессор Б. И. Воздвиженский).

В период с 1959 по 1971 годы работал над совершенствованием научных основ вращательного шнекового бурения и разработкой методов скоростного бурения инженерно-геологических и гидрогеологических скважин в ВСЕГИНГЕО. С 1961 до 1971 года возглавлял научно-исследовательский сектор ВСЕГИНГЕО.

В 1969 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. В том же году был приглашен на кафедру разведочного бурения МГРИ, которую возглавлял затем 10 лет (1972—1982).

С 1971 года занимался разработкой технологий алмазного бурения с применением синтетических алмазных коронок, внедрения гидроударного бурения горизонтальных скважин.

С 1975 года по 1980 год возглавлял специализированный диссертационный совет МГРИ.

С 1982 и до конца жизни — профессор кафедры разведочного бурения МГРИ.

Скончался в Москве 13 октября 2014 года. Похоронен на Донском кладбище.

Научная деятельность 
Автор более 150 научных публикаций, включая монографии и изобретения, по теории и практике разведочного бурения.

В 1967—1970 годах активно участвовал в рамках работ стран СЭВ по подготовке ряда нормативных и других документов по технике и технологии бурения разведочных скважин.

В 1970—1990 годах проводил исследования по широкому спектру разноплановых проблем бурения и активным сотрудничеством с производственными и научными организациями Мингео СССР.

С 1972 по 1984 годы являлся научным руководителем программы Мингео РСФСР по технологии бурения синтетическими алмазами, с 1985 года работал в области создания технических средств и технологии сооружения геотехнологических скважин на производственных объектах
Навоийского горно-металлургического комбината в Узбекистане.

Педагогическая деятельность 
В 1972−1982 годах — заведующий кафедрой разведочного бурения МГРИ. Создал и впервые начал читать студентам новые учебные курсы дисциплин: «Бурение скважин на воду», «Бурение в сложных геологических условиях», «Бурение инженерных скважин» и др. Выступал активным сторонником внедрения в учебный процесс математических методов.

С 1975 по 1980 годы возглавлял специализированный совет МГРИ по защите докторских диссертаций, в течение 11 лет являлся членом Экспертного совета ВАК.

Под его научным руководством подготовлено 43 кандидата и 5 докторов технических наук.

Общественная деятельность 
Начиная с 1992 года активно работал в РАЕН в качестве члена бюро горно-металлургической секции. К его заслугам следует отнести создание ряда региональных научных филиалов РАЕН.

Признание, награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (1970 и 1995) — за выдающийся вклад в развитие буровых методов в России и подготовку кадров,
 Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РФ» (1993),
 Почетный доктор Фрайбергской горной академии (Германия),
 Почетный доктор Софийской горно-геологической академии (Болгария),
 Почетный профессор Цзилиньского университета (КНР),
 Почетное звание «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»,
 Почетное звание «Почетный разведчик недр»,
 Отличник разведки недр,
 Звание «Почетный нефтяник» (1970) — за исследования в институтах Мингео СССР по экспресс-опробованию скважин на нефть,
 Почетный член Московского регионального отделения Российского геологического общества,
 Действительный член РАЕН (1996).

Семья 
Сын — Башкатов Алексей Дмитриевич (2 декабря 1959 род.), доктор техн наук, геолог, руководитель организации бурения скважин.

Черты характера, хобби 
Обладал прекрасным голосом, пел на профессиональном уровне.

Библиография 
 Башкатов Д. Н., Панков А. В., Коломиец А. М. Прогрессивная технология бурения гидрогеологических скважин. — М.: Недра, 1992. — 286 с. — ISBN 5-247-02228-9.
 Башкатов Д. Н. Вскрытие и освоение водоносных пластов при бурении гидрогеологических и водозаборных скважин. — М.: ВИЭМС, 1976.
 Башкатов Д. Н. Планирование эксперимента в разведочном бурении. — М.: Недра, 1985. — 181 с.
 Башкатов Д. Н. Специальные работы при бурении и оборудовании скважин на воду: Справочник/ Д. Н. Башкатов и др. — М.: Недра, 1988. — 267 с. — ISBN 5-247-00005-6
Патенты на изобретения:
 Башкатов Д. Н. и др.  Устройство для бурения скважин/ Патент на изобретение. Патент РФ № 2092671. — БИ, 2008, № 1. Опубликовано 10.01.2008
 Башкатов Д. Н. и др. Устройство для бурения скважин/ Патент на изобретение. Патент РФ № 614213. — БИ, 1978, № 25. Опубликовано 05.07.1978

Примечания 

Геологи СССР
Геологи России
Геологи по алфавиту
Выпускники МГРИ-РГГРУ
Преподаватели РГГРУ
Похороненные на Донском кладбище